Le Schnitzel est un mets traditionnel de Vienne en Autriche, constitué d'une fine tranche de viande enrobée de chapelure et frite.

Films 
 Schnitzel (film), un film israélien écrit, produit et réalisé par Asaf Epstein.